

Населені пункти та їхні частини
 Злота-Ґура — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Злота-Ґура — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Злота-Ґура — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Злота-Ґура — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Злота-Ґура — частина села Біскупиці в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Злота-Ґура — частина села Ойцув у гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Злота-Ґура — частина села Бродниця-Ґурна в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Злота-Ґура — колонія в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Злота-Ґура — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки